XII. Ljetna univerzijada održana je u Edmontonu u Kanadi od 1. srpnja do 12. srpnja 1983. godine.

Tablica medalja

LJ 1983.
Međunarodna višešportska natjecanja u Kanadi